Гости от миналото може да се отнася за:
 Гости от миналото (филм, 1993)
 Гости от миналото (филм, 2001)